Het Oude Eedgenootschap (1291-1798), de voorloper van het huidige Zwitserland
 De Bondsbrief van 1291 zelf, die de feitelijke oprichting van de Zwitserse staat betekende. Dit is de zogenaamde Rutlischwur die werd afgesloten tussen de drie oorspronkelijke kantons.
 Het huidige federale Zwitserland, de Zwitserse Bondsstaat.